Мас-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Мас-Кюель — озеро, Красноярский край, координаты 68°50' с. ш. 101°30' в. д..
 Мас-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°39' с. ш. 146°18' в. д..
 Мас-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°24' с. ш. 130°12' в. д..

Примечания

См. также 
 Мас-Кюеле
 Мус-Кюель